Henri Antona est le maire de Coti-Chiavari, village de Corse-du-Sud.

Il est un ancien dirigeant de la société Tecni, filiale de la Compagnie générale des eaux (Vivendi puis Veolia), spécialisée dans le nettoyage, le chauffage et le gardiennage de travaux. Cette société fut impliquée dans les marchés truqués des HLM de Paris (OPAC) (affaire des HLM de Paris). Henri Antona a été condamné à six mois de prison avec sursis et  d'amende pour avoir payé durant des années le salaire de la secrétaire de Jean-Claude Méry, l'homme clé du financement occulte du RPR.

Henri Antona est lié à Charles Ceccaldi-Raynaud, historique maire de Puteaux et actuel sénateur UMP des Hauts-de-Seine, ancien vice-président du conseil général des Hauts-de-Seine. Ce proche de Charles Pasqua, puis de Nicolas Sarkozy, dirigeait la fédération SFIO des Hauts-de-Seine lorsque Henri Antona en était le trésorier.

Liens externes 

Maire de la Corse-du-Sud
Personnalité de la Section française de l'Internationale ouvrière
Naissance en novembre 1935